

Geografia 
 Harney – unincorporated community degli Stati Uniti d'America, nello stato del Nevada
 Lago Harney (Lake Harney) – lago della Florida
 Bacino Harney (Harney Basin) – bacino idrografico endoreico negli Stati Uniti occidentali, situato in Oregon
 Contea di Harney – contea statunitense, nello stato dell'Oregon

Persone 
 Ben Harney – attore e cantante statunitense
 Corinna Harney – modella e attrice statunitense
 Michael Harney – attore statunitense
 William S. Harney – generale statunitense